Cape Canaveral bezeichnet:
 Cape Canaveral (Küstenabschnitt), einen Küstenabschnitt an der Ostküste Floridas, Vereinigte Staaten
 Cape Canaveral (Florida), eine Stadt an der Ostküste Floridas, Vereinigte Staaten
 Cape Canaveral Air Force Station, ein Raketenstartgelände der U.S. Air Force
 Weltraumbahnhof Cape Canaveral, siehe Kennedy Space Center